Virtual><Embrace — немецкий музыкальный aggrotech-проект из Берлина.

Биография
Virtual><Embrace была создана Mike Johnson (сейчас участник групп Agonoize, Sero.Overdose и Infekktion) а также DJ CyberChrist. Их дебютный EP релиз Roots of Evil был выпущен в 2004 году.

На Virtual><Embrace повлияли такие группы, как: Hocico, Combichrist и Suicide Commando, Virtual><Embrace является флагманской группой жанра Hellektro лейбла MAO-Music, звучание похоже на группы выпускаемые немецким лейблом NoiTekk такие, как Grendel, Psyclon Nine, Aslan Faction и Tactical Sekt.

Дискография

Альбомы 
 Escape To Insane (Alfa Matrix, 2004)
 Hellektro (Alfa Matrix, 2005)

EP 
 Roots of Evil (Alfa Matrix, 2004)
 Hollow and Pure (Alfa Matrix, 2005)

Ремиксы
 Disappear! на Disappear! (CDr, EP, Ltd) (Alfa Matrix, 2004)
 Nahtot на Nahtot (CDr) (Alfa Matrix, 2004)
 Not Unique на Psychosomatically Unique (CDr, Ltd, EP) (Alfa Matrix, 2004)
 Forever на Re:Connected [1.0] (2xCD, Ltd) (Alfa Matrix, 2004)
 Das Licht на RE_Productions (Das Licht + Wet Dream) (CD, EP, Ltd) (Black Flames Records, 2004)
 Border на Border (File, MP3) (Dependent Records, 2005)
 Harm на Edge Of Incision (CD, EP) (Infacted Recordings, 2005)
 Stray на The Failure Epiphany (2xCD + Box) (Alfa Matrix, 2005)
 Stray на The Failure Epiphany / Sick Fuck (3xCD, Album + Box, Ltd) (Alfa Matrix, 2005)
 Existence на United Vol 1 (CD) (NoiTekk, 2005)
 Conspiracy With The Devil на Bind, Torture, Kill (CD, Album + CD, Maxi + Box, Ltd) (Terror Productions, Dependent Records, 2006)
 Border на Border (File, AAC) 	(Metropolis Records, 2006)
 GBA (VE Mix) на For Emergency Use Only (CD, Mini, Ltd) (Not On Label, 2007)

См. также 
 Agonoize
 Sero.Overdose
 Infekktion

Ссылки 
 Virtual><Embrace на MySpace
 Virtual><Embrace на Discogs.com
 Virtual><Embrace на Last.fm

Aggrotech
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Электронные музыкальные коллективы Германии